Uitgeverij Hamley Books is een Vlaamse uitgeverij, gevestigd in Puurs-Sint-Amands, gespecialiseerd in spannende boeken, romans & feelgood, young adult en jeugdboeken. De uitgeverij werd in september 2018 opgericht door de ondernemers Sandra Vets en Cathy Carlier.

In 2019 bracht de uitgeverij veertien boeken uit; in 2020 werd dit meer dan verdubbeld. 

Bekende auteurs zijn o.a. Sandra J. Paul, Belinda Aebi, Pat Craenbroek, Lara Reims, Mel Hartman, Barbara De Smedt, Rani De Vadder, Emmelie Arents, Lotte van den Noort, Petra Doom, Nina Verheij en Eva Linden.

Hamley Books is vernoemd naar een van de katten van Sandra en Cathy. Dit is ook de reden dat het logo bestaat uit een zwarte kat.

Gewonnen thrillerprijzen 

 Kwijt van Sandra J. Paul - Thrillers & More Beste Thriller 2019
 Uitgekookt van Pat Craenbroek - Hercule Poirot Publieksprijs 2020

Nominaties thrillerprijzen 

 Alleen van Barbara De Smedt - shortlist Beste Nederlandse Vrouwenthriller van 2020 en shortlist MAX Bronzen Vleermuis 2021 (debuutprijs)
 De verborgen vrouw van Belinda Aebi - shortlist Thrillzone Awards 2021 Beste Nederlandstalige Thriller 2021 en longlist Beste Nederlandse Vrouwenthriller van 2021
 De vijfde kamer van Darline Degheldere - Fintro Prijs Spannend Boek 2020
 Dust van Joanne Carlton - Semi-Finalist Coverfly Screenplay Novel & Short Story Competition 2019
 Geheugenspel van Nina Verheij - longlist Hebban Thrillerprijs 2021 en longlist MAX Zilveren Vleermuis 2021 (beste thriller van het jaar)
 Kwijt van Sandra J. Paul - longlist Hebban Thrillerprijs 2020
 Paniek van Sandra J. Paul - longlist Beste Nederlandse Vrouwenthriller van 2021
 Roadtrip naar nergens van Barbara De Smedt - shortlist Beste Nederlandse Vrouwenthriller van 2021
 Uitgekookt van Pat Craenbroek - shortlist ThrillZone Awards 2020 Beste Nederlandstalige Thriller
 Sandra J. Paul - longlist MAX Gouden Vleermuis 2021 (oeuvreprijs)

Nominaties young adult-prijzen 

 Amarant van Emmelie Arents - longlist Jonge Jury 2023
 De pijn die wij verbergen van Monica Haak - longlist Jonge Jury 2023
 De woestijndief van Emmelie Arents - longlist Jonge Jury 2022
 Unsinkable van Lotte van den Noort - shortlist Jonge Jury Debuutprijs 2021 en shortlist YA-boek van het jaar 2021 (Chicklit.nl)
 Upgrade van Lara Reims - shortlist Jonge Jury Debuutprijs 2020
 Zwarte vijvers van Amina Laffet - shortlist Jonge Jury Debuutprijs 2021 en shortlist Hebban Debuutprijs 2021

Externe link 
 website van de uitgeverij

Belgische uitgeverij